Клерк.ру — интернет-издание, специализирующееся на бухгалтерской, юридической и налоговой тематике. Проект был основан 25 октября 2001 года как некоммерческий интернет-ресурс с целью объединения людей по сфере профессиональных интересов и обсуждения вопросов бухгалтерского и налогового учета.

Основатель и руководитель Клерк.ру — Борис Мальцев, главный редактор — Елена Балаклицкая. Проект включает следующие сайты — http://www.klerk.ru/ .

История 
Прототипом Клерк.ру принято считать сайт Дебет.Бос.Ру , появившийся в 2000 году.

25 октября 2001 года сайт был переведен на новую платформу. Эту дату принято считать моментом создания портала. Первоначально проект носил название www.law.listtop.ru.

На ресурсе располагался форум и раздел с бухгалтерскими статьями, размещаемыми в рамках сотрудничества со сторонними сайтами.

17 января 2002 года перевод портала на klerk.ru. Было открыто два офиса компании — в Москве и Краснодаре.

В 2006 году Клерк.ру занял первое место в конкурсе «Российский Онлайн ТОР 2006».

В конце 2009 года студия «Липка и друзья» обновила дизайн портала. Логотипом стало слово КЛЕРК с символом канцелярской скрепки вместо буквы «Е».

В 2010 году на сайте появился вики-раздел "Народная бухгалтерская энциклопедия".

В конце 2011 года на итоговом заседании пресс-клуба Федеральной налоговой службы РФ руководитель ФНС Михаил Мишустин наградил коллектив и руководство сайта почетной грамотой «за значительный вклад в информационное освещение деятельности налогового ведомства и налогового администрирования в РФ».

В июле 2015 года появились сообщения о возможной продаже портала.

Рейтинги 
По состоянию на сентябрь 2016 года по данным статистики Liveinternet.ru сайт занимает 2-ю позицию в разделе «Бухгалтерия».

По состоянию на 8 декабря 2022 года занимает 18 место в рейтинге ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли - III квартал 2022 Медиалогии

Примечания 

Интернет-СМИ России
Сайты, награждённые премией РОТОР
Сайты на русском языке